Каратулас — греческий топоним. Может означать:

  — село в общине Вория-Кинурия на Пелопоннесе.
  — село в общине Мегалополис на Пелопоннесе.
  — село в общине Пиргос на Пелопоннесе.